Штайнер, Вальтер (, ) — швейцарский прыгун на лыжах с трамплина, двукратный чемпион мира по полётам на лыжах, серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года.

Спортивная карьера 
 Зимние Олимпийские игры 1972 — серебро
 Чемпионат мира по полётам на лыжах 1972 — золото
 Чемпионат мира по полётам на лыжах 1973 — серебро
 Чемпионат мира по полётам на лыжах 1977 — золото

Кавалер норвежской медали Holmenkollen (1977 год, вместе с Хеленой Такало и Хильккой Кунтолой).

Штайнер — первый спортсмен, которому удалось завоевать две золотые медали на чемпионатах мира по полётам на лыжах в индивидуальном первенстве (следующим был Свен Ханнавальд).

На Олимпийских играх 1972 года проиграл всего 0,1 балла поляку Войцеху Фортуне в борьбе за золото на большом трамплине.

Фильмы 
«Великий экстаз резчика по дереву Штайнера» — документальный фильм о Штайнере режиссёра Вернера Херцога, снятый в 1974 году.

Также появляется в эпизоде в другом фильме Херцога — «Каждый за себя, а Бог против всех».

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Швейцарии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1972 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина